Министр внутренних дел Финляндии — глава министерства внутренних дел, член правительства Финляндии, отвечает за руководство национальной полицией, спасательными службами и охрану границ страны.

С 19 ноября 2021 года должность министра внутренних дел занимает Криста Микконен (Зелёный союз).

Список министров внутренних дел Финляндии с 1917

Примечания

Ссылки